

Sport
Eduardo Gómez, calciatore argentino
Eduardo Hernán Gómez Cortéz (n. 1958), calciatore cileno
Eduardo Gómez Campos, calciatore costaricano
Eduardo Gómez Quintero (n. 1951), cestista dominicano

Cinema
Eduardo Gómez, attore spagnolo